Edward Bradley kan syfta på bland andra:

* Edward Bradley (1808–1847), amerikansk politiker
 Edward Bradley (1827–1889), engelsk romanförfattare